Plaats in Indonesië
 Sitolu Bahal (Lintong Nihuta), een plaats in het bestuurlijke gebied Humbang Hasundutan in de provincie Noord-Sumatra
 Sitolu Bahal (Purbatua), een plaats in het bestuurlijke gebied Tapanuli Utara in de provincie Noord-Sumatra